Отта́вио Бья́нки (; 6 октября 1943, Брешиа) — итальянский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего в таких клубах, как «Брешиа», «Наполи», «Аталанта», «Милан», «Кальяри» и СПАЛ. В серии А сыграл 224 матча, забил 29 мячей.

Карьера 
Тренерская карьера Оттавио началась в его последнем «игровом» клубе — СПАЛ, где он был играющим тренером. В 1978 году Бьянки стал наставником «Сиены». После этого он тренировал «Мантову», «Триестину», «Аталанту», «Авеллино», «Комо», «Наполи», «Рому», «Интер» и «Фиорентину».

Больших успехов Оттавио достиг с «Наполи» в составе которого блистал Диего Марадона и Карека. С неаполитанцами он выиграл Серию A, Кубок Италии и Кубок УЕФА. Это был лучший период в истории клуба. После победы в Кубке УЕФА он покинул клуб. Два года он тренировал столичную «Рому» с которой в 1991 году выиграл Кубок Италии и дошел до финала Кубка УЕФА, где проиграл «Интеру». В 1992 году Оттавио вернулся в «Наполи», но без Марадоны клуб уже не мог претендовать на возвращение былой славы, какая была при первой работе с клубом. Тренера уволили менее чем через год. При нём в 1993 году в «Наполи» дебютировал Фабио Каннаваро.

Достижения 
 Чемпион Италии: 1987
 Обладатель Кубка Италии: 1987, 1991
 Обладатель Кубка УЕФА: 1989

См. также 
 Список главных тренеров, выигравших Кубок УЕФА и Лигу Европы УЕФА

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Брешиа»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК СПАЛ
Футбольные тренеры по алфавиту
Футбольные тренеры Италии
Тренеры ФК СПАЛ
Тренеры ФК «Сиена»
Тренеры ФК «Мантова»
Тренеры ФК «Триестина»
Тренеры ФК «Аталанта»
Тренеры ФК «Авеллино 1912»
Тренеры ФК «Комо»
Тренеры ФК «Наполи»
Тренеры ФК «Рома»
Тренеры ФК «Интернационале»
Тренеры ФК «Фиорентина»
Тренеры-победители Кубка УЕФА и Лиги Европы УЕФА